Aluminia bezeichnet

als Schiffsname die
 Aluminia (Schiff, 1894)
 Aluminia (Schiff, 1959)